Marktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Marktjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Marktjärnen (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Marktjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Norra Marktjärnen, sjö i Torsby kommun, 
Södra Marktjärnen, sjö i Torsby kommun, 
Marktjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Marktjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (7,1 ha)
Marktjärn, övergiven by 20 km norr om Fränsta i Ånge kommun, 
Norr-Marktjärnen, sjö i Ånge kommun,  (6,83 ha)
Marktjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (3,84 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn